Preuß oder Preuss steht für:
 Preuß (Familienname) (Preuss), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Preuß (pommersches Adelsgeschlecht)
 Preuß (sächsisches Adelsgeschlecht)
 Preuß (Patriziergeschlecht), ein in Thorn ansässig gewesenes Patrizier- und Adelsgeschlecht 
 S. B. Preuss, fiktiver Kollege Albert Einsteins

Siehe auch:
 Preus
 Preuse
 Preuße
 Breuß